

Personnes 
Eugène Minkowski (1885-1972), psychiatre français ;
 Alexandre Minkowski (1915-2004), pédiatre français, un des fondateurs de la néonatalogie ;
Marc Minkowski (né en 1962), chef d'orchestre français.
Hermann Minkowski (1864-1909), mathématicien et physicien théoricien allemand ;
Oskar Minkowski (1858-1931), médecin allemand ;
Rudolph Minkowski (1895-1976), astronome américain.

Mathématiques 
Sont associés au mathématicien Hermann Minkowski :
Diagramme de Minkowski ;
Dimension de Minkowski-Bouligand ;
Espace de Minkowski ;
Fonction point d'interrogation de Minkowski ;
Fonctionnelle de Minkowski, synonyme de jauge en géométrie ;
Formule de Steiner-Minkowski ;
Inégalité de Minkowski ou inégalité triangulaire ;
Somme de Minkowski ;
Théorème de Minkowski ;
Théorème de Brunn-Minkowski ;
Théorème de Hasse-Minkowski.

Médecine 
 Maladie de Minkowski-Chauffard.

Autres 
 Minkowski, cratère situé sur la face cachée de la Lune.
Patronyme juif